Schriber ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Schriber (* 1947), Schweizer Fußballspieler
 Cinia Schriber (* 1985), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Hans Schriber († vor 1479), Schweizer Jurist, Beamter, Politiker und Chronist
 Margrit Schriber (* 1939), Schweizer Schriftstellerin
 Stephan Schriber († nach 1474), Kalligraf und Buchmaler

Siehe auch:
 Schrieber